Шестако́во () — деревня в Каменецком районе Брестской области Белоруссии. Расположена в центральной части района в 18 км к западу от районного центра. Входит в состав Ратайчицкого сельсовета.

История 
В Российской империи деревня входила в состав Брестского уезда Гродненской губернии. Близ деревни были обнаружены древние курганы.

В этой деревне, в доме генерала Алберга, арендованном семьёй Траугуттов, в 1826 году родился Ромуальд Траугутт. Этот факт увековечивает мемориальная доска на месте, где стоял этот дом.

Достопримечательность 

 Памятный знак на месте усадьбы Р. Траугутта —

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Radzima.org

Населённые пункты Каменецкого района